Borbona – comune italiano in provincia di Rieti
 Borbona – imbarcazione della Real Marina del Regno delle Due Sicilie
 13684 Borbona – asteroide della fascia principale
 Niccolò da Borbona – scrittore e cronista italiano